Entreprenant (1751)
 Entreprenant (remorqueur)